Al Khawr (gemeente), een gemeente in Qatar
  Al Khawr (stad), de hoofdstad van die gemeente